Тейрлинк () — фамилия.

Представители:
 Тейрлинк, Вилли (род. 1948) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Тейрлинк, Герман (1879-1967) — бельгийский писатель, драматург и поэт.